Runaway může být:

 Runaway (píseň, Bon Jovi)
 Runaway (píseň, Janet Jackson)
 Runaway (píseň, Kanye West)
 Runaway (píseň, Linkin Park)
 The Runaways
 Runaways (píseň, The Killers)
 Runaway – série počítačových her:
 Runaway: A Road Adventure
 Runaway 2: The Dream of the Turtle
 Runaway 3: A Twist of Fate
 Štvanci (seriál) (v originále Runaway) – americký televizní seriál z roku 2006
 Runaway (seriál, 2009) – britská televizní minisérie z roku 2009